Die Veenendaal–Veenendaal Classic (bis 2006 noch Veenendaal–Veenendaal; 2007–2013 Dutch Food Valley Classic; 2014–2016 Arnhem–Veenendaal Classic) ist ein niederländisches Straßenradrennen mit Start und Ziel in Veenendaal.

Das 1985 zum ersten Mal ausgetragene Eintagesrennen für Männer führt größtenteils durch das größte zusammenhängende Waldgebiet in den Niederlanden, die Veluwe. Zu den Highlights des Rennens zählen Emma Pyramide (Posberg) und der Grebbeberg. Seit 2005 gehört der Wettkampf zur UCI Europe Tour und war zunächst in die Kategorie 1.HC eingestuft. Seit 2011 zählt er zur Kategorie 1.1.

In der Saison 2019 wurde erstmals auch ein Rennen für Frauen ausgetragen. Nach drei Absagen in Folge fand 2022 wieder ein Rennen für Frauen statt.

Palmarès Männer

Palmarès Frauen

Weblinks 
 Offizielle Website (niederländisch)
 
 

Eintagesrennen
Straßenradrennen in den Niederlanden
Sportveranstaltung in der Provinz Utrecht
Veenendaal